Een verkeersweg:
 A93 (Duitsland), zie Bundesautobahn 93
 A93 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een van de Stone-Wall varianten